YR peut faire référence à :
  ;
  ;
 Floating Workshop (atelier flottant), selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;

Yr peut désigner :
 Yr, la vingt-septième rune du Futhorc ;
 Yr, la seizième et dernière rune du Futhark récent.

yr désigne :
 yr, abréviation anglosaxonne pour year (« année »)